Лужицы — название населённых пунктов в России:

 Лужицы — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Лужицы (Луутса) — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Лужицы — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Лужицы — деревня в Пуховичском районе Минской области Белоруссии, уничтоженная немецко-фашистскими захватчиками.

См. также 
 Лужица (значения)